Вулиця Титова — вулиця в місті Сєвєродонецьк.

 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Ялинкова у місті Васильків.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Світанкової у місті Дунаївці.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Корольова у місті Іршава.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Правосуддя у місті Корець.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Юрія Горліса-Горського у місті Кропивницький.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Херсонська у місті Марганець.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Софіївська у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Андрія Лозюка у місті Острог.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Рожище.
 Вулиця Титова — колишня назва Титарної вулиці в місті Черкаси.
 Вулиця Титова — колишня назва вулиці Свято-Богородицька у місті Фастів.

Вулиці, названі на честь людей